Кису́рин — русская фамилия.

Известные носители:
 Кисурин, Евгений Владимирович (род. 1969) — советский российский баскетболист.
 Кисурин, Юрий Борисович (1961—2010) — российский актёр, ведущий артист Томского областного театра драмы.